

Film
Fear Not – cortometraggio del 1917 diretto da Allen Holubar
Fear Not – film del 2011 diretto da Nicolo Dominick Gullo e Jameel Saleem
Fear Not – cortometraggio del 2012 diretto da Kaitlin N. Larson
Fear Not – cortometraggio del 2013 diretto da Mac Nelsen

Musica
Fear Not – album del 2001 dei Carnival in Coal